Příjmení Hławiczka nosí více významných osobností:

 Andrzej Hławiczka (1866–1914) – polský folklorista, hudebník, dirigent a význačná osobnost obrodného hnutí v evangelické církvi na Těšínsku
 Jan Hławiczka starší (1833–1925) – slezský komunální politik
 Karol Hławiczka (1894–1976) – polský skladatel, muzikolog, pianista, varhaník, pedagog, folklorista a chopinolog

Podobné příjmení 
 Hlavička (příjmení)

Polská příjmení